Лепилов — славянская фамилия. Женская форма Лепилова.
 Лепилов, Александр Павлович (1895—1953) — начальник Управления особого строительства (Особстроя) НКВД СССР, генерал-майор, лауреат Сталинской премии.
 Лепилов, Константин Михайлович (1879—1941) — русский и советский живописец, педагог, профессор Педагогического института дошкольного образования.